Wielka – rzeka, dopływ Moskawy

 ulica Wielka we Wrocławiu
 Wielka (serial telewizyjny)

Miejscowości w Polsce:
 Wielka Klonia
 Wielka Komorza
 Wielka Lipa
 Wielka Nieszawka
 Wielka Słońca
 Wielka Wieś
 Wielka Wola
 Wielka Łąka